Die Oberliga Baden-Württemberg 1990/91 war die 13. Saison der Oberliga Baden-Württemberg als dritthöchste Spielklasse im deutschen Männerfußball. Sie wurde am 10. August 1990 mit der Partie des VfL Kirchheim/Teck gegen die SpVgg Ludwigsburg eröffnet und endete am 12. Mai 1991 mit dem 34. Spieltag.

Im Frühjahr 1990 war der Vizemeister der Vorsaison, der SSV Reutlingen 05, in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gescheitert. Die Mannschaft hatte daran teilgenommen, nachdem der Meister, die Karlsruher SC Amateure, aufgrund der Zugehörigkeit der ersten Mannschaft zur Bundesliga nicht aufstiegsberechtigt gewesen war.

Der 1. FC Pforzheim holte seinerseits im Frühjahr 1991 mit vier Zählern Vorsprung auf die SpVgg Ludwigsburg seinen ersten Meistertitel in der Oberliga Baden-Württemberg und qualifizierte sich so für die letztendlich erfolglose Aufstiegsrunde. Aufsteiger VfB Eppingen gewann hingegen nur eine Partie und somit sieben weniger als der VfL Kirchheim/Teck.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1990/91 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga unterlegene Vizemeister der Vorsaison:
 SSV Reutlingen 05
 der nicht zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigte Meister der Vorsaison:
 Karlsruher SC Amateure
 die verbleibenden Mannschaften aus der Vorsaison:
 1. FC Pforzheim
 SV 98 Schwetzingen
 Offenburger FV
 SV Sandhausen
 FC Marbach
 SpVgg Ludwigsburg
 VfB Gaggenau
 FV 09 Weinheim
 VfR Mannheim
 SC Geislingen 
 SSV Ulm 1846 Fußball
 VfL Kirchheim/Teck
 der Meister der Verbandsliga Südbaden 1989/90:
 SC Pfullendorf
 der Meister der Verbandsliga Baden 1989/90:
 VfB Eppingen
 der Meister sowie der Vizemeister aus der Verbandsliga Württemberg 1989/90:
 VfB Stuttgart Amateure
 VfL Sindelfingen

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Pforzheim konnte nur zwei Siege, beide gegen Borussia Neunkirchen, feiern, während der ungeschlagene TSV 1860 München das Ticket für die 2. Liga zog.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

1991
Oberliga Baden-Wurttemberg 1990/91